Harrogate – miasto w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Harrogate – dystrykt w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Harrogate – miejscowość w stanie Australia Południowa
 Harrogate – miejscowość w Tennessee (USA)